Pignari, une commune du cercle de Bandiagara dans la région de Mopti au Mali ;
 Pignari Bana, une commune du cercle de Bandiagara dans la région de Mopti au Mali.